Gaggi steht für:

 Gaggi, italienische Stadt auf Sizilien
 im Schweizerdeutschen umgangssprachlich für Kot
        
Gaggi ist der Name folgender Personen:
 Anthony Gaggi (1925–1988), US-amerikanischer Gangster